Макс Ве́лманс (; род. 27 мая 1942) — британский психолог и философ сознания, создатель теории .

Биография 

В 1963 году получил бакалавра естественных наук по электротехнике в Сиднейском университете.

В 1974 году получил доктор философии по психологии в .

С 2006 года — профессор-эмерит кафедры психологии Голдсмитского колледжа Лондонского университета. 

Действительный член Британского психологического общества,  (Великобритания).

В 1994 году выступил одним из инициаторов создания Секции исследований сознания и экспериенциальной психологии () в Британском психологическом обществе (официально создание Секции было утверждено членами БПО в 1997 году). В 2004—2006 гг. возглавлял эту секцию.

Получил широкую международную известность в академических кругах благодаря своей теории рефлексивного монизма.

Научные труды

Монографии

Статьи в научных журналах и сборниках статей

На русском языке

На английском языке 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Velmans, M. (1997) Is my unconscious somebody else's consciousness?: A review of Chalmers, D.(1996) The Conscious Mind: in search of a fundamental theory, Oxford University Press. Network, 64, 57-60. Also in Perspectives, 6(1), Jan/March. An evaluation of the strengths, weaknesses, and originality of Chalmers' book.
 
 Velmans, M. (1997) Defining Consciousness. WWW Dialogues on Consciousness course, May 19-June20, 1997. Centre for Consciousness Studies, University of Arizona, Tucson. Extracts from Velmans ed. (1996)
 
 
 
 
 
 
 
 Velmans, M. (1993) A view of consciousness from the fringe. Consciousness and Cognition, 2(2), 137-141.

Примечания 

Доктора философии по психологии
Выпускники Сиднейского университета
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Голдсмитов